Gladiator, een vechter in het oude Romeinse Rijk
 Gladiator (boekenserie), een jeugdboekenreeks van Simon Scarrow
 Gladiator (dobbelspel), een dobbelspel
 Gladiator (1992), een boksfilm van Rowdy Herrington
 Gladiator (2000), een historische dramafilm van Ridley Scott
 Gladiator (album), de soundtrack van de film uit 2000
 Gladiator (rijwiel-, motor- en autofabrikant), een motorfietsmerk
 Gladiator (vliegtuig), een dubbeldekkertype